Elsa Andersson kan syfta på:

 Elsa Anderson, konditor
 Elsa Andersons Konditori
 Elsa Andersson (flygpionjär)
Elsa Andersson (knypplerska)
 Elsa Andersson (konstnär)
Elsa Andersson (simhoppare)
 Elsa Andersson (politiker), född 1910, lärare och politiker